

Населені пункти та їхні частини
 Шевце — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шевце — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шевце — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Шевце — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Шевце — село в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шевце — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Шевце — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Шевце — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Шевце — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Шевце — частина села Лази в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки